Казан-Тип (Казантип) — мис на березі Азовского моря
 Казан-Тип — назва села Мисове Ленінського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року